Jouguet ist der Familienname folgender Personen: 

 Émile Jouguet (1871–1943), französischer Angewandter Mathematiker und Ingenieur
 Léopold Jouguet (1883–1953), französischer Autorennfahrer
 Pierre Jouguet (1869–1949), französischer Ägyptologe